Niemojowski, Niemojowska, Niemojowscy – polskie nazwisko, rodzime, przyrostkowe (-ski), utworzone od nazwy własnej Niemojów (współcześnie Niemojew); rodzina Wierusz-Niemojowskich herbu Wieruszowa.

Znani:
 Bonawentura Niemojowski – polski polityk i poseł, prezes rządu w 1831 roku
 Jan Nepomucen Niemojowski – polski działacz narodowości uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1831 roku
 Jerzy Niemojowski – polski poeta i tłumacz
 Ludwik Niemojowski – polski nowelista i dramaturg
 Wacław Niemojowski – członek polskiej Tymczasowej Rady Stanu w 1917 roku
 Wincenty Niemojowski – polski polityk i poseł

Przypisy 

Polskie nazwiska